Unió Popular (Uruguai) (UP), partit polític esquerrà de l'Uruguai fundat per l'exministre nacionalista Enrique Erro.
 Unió Popular Alemanya o Unió del Poble Alemany, partit polític nacionalista d'Alemanya Fou fundat pel publicista ...
 Unió Popular Búlgara, coalició política de Bulgària.
 Unió Popular Agrària Búlgara, partit polític dedicat a representar la causa de la pagesia búlgara.
 Unió Popular Republicana (UPR) partit polític fundat el 1919 per tal d'aplegar les sensibilitats demòcrata-cristianes d'Alsàcia.
 Unió Popular Agrària Búlgara Aleksander Stamboliski
 Unió Popular la Nostra Ucraïna, partit polític d'Ucraïna.
 Unió Popular Hongaresa, partit polític dels hongaresos de Romania d'ideologia esquerrana, actiu entre 1934 i 1953.
 Unió Popular Agrària Lituana, partit polític de Lituània.